Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Саня Мірза.
Хінгіс і Мірза виграли свій третій титул підряд, у фіналі перемігши пару Кейсі Деллаква і Дарія Юрак з рахунком 6–0, 6–4. Після цієї перемоги Мірза стала першою за рейтингом WTA в парному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Draw 

Family Circle Cup, парний розряд
2015